Edward Miner Gallaudet (1837-1917), le premier président de l'Université Gallaudet, fils de Thomas Hopkins et Sophia Fowler Gallaudet ;
 Sophia Fowler Gallaudet (1798-1877), l'épouse de Thomas Hopkins Gallaudet ;
 Thomas Gallaudet (1822-1902), un  prêtre épiscopale américain, fils de Thomas Hopkins et Sophia Fowler Gallaudet ;
 Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851), un pasteur, pionnier de l'éducation des personnes malentendantes aux États-Unis ;

Voir aussi 
 Université Gallaudet, l'unique université pour les sourds au monde
 Maison One (Gallaudet), la maison de président de l’université Gallaudet
 Quartier historique du collège Gallaudet